Вінус Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її здолала молодша сестра Серена з рахунком 7–6(7–4), 6–3. Після перемоги на цьому турнірі Серена вперше стала 1-ю ракеткою світу, а загалом це був її третій титул на різних турнірах Великого шолома.

Сіяні гравці

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Вімблдонський турнір 2002 on ITFtennis.com , the source for this draw

Вімблдонський турнір
2002 у тенісі